Krogius ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ernst Krogius (1865–1955), finnischer Segler und Sportfunktionär
 Nikolai Wladimirowitsch Krogius (1930–2022), russischer Schachgroßmeister